

Cinema 
The Argyle Case – film del 1917 diretto da Ralph W. Ince
The Argyle Case – film del 1929 diretto da Howard Bretherton

Teatro 
The Argyle Case – lavoro teatrale